Ива́н Ива́нович Си́доров:
 Сидоров, Иван Иванович (1897—1938) — председатель Моссовета (1937—1938).
 Сидоров, Иван Иванович (1907—1981) — автор книг об истории Ярославской области в Великой Отечественной войне.
 Сидоров, Иван Иванович (1914—2002) — полный кавалер ордена Славы.